O Grande Prêmio da República Checa de 2008 foi a décima segunda etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 15 e 17 de agosto de 2008 em Brno.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto na Chéquia em 2008